Localidades
Soledade (Paraíba) - município brasileiro do estado da Paraíba.
Soledade (Rio Grande do Sul) - município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.
Microrregião de Soledade - microrregião do estado brasileiro do Rio Grande do Sul.
Soledade (São Tomé) - localidade em São Tomé e Príncipe.
Soledade de Minas - município brasileiro do estado de Minas Gerais.

Bairros
Soledade (Aracaju) - bairro da cidade brasileira de Aracaju.
Soledade (Recife) - bairro da cidade brasileira de Recife.

Rios
Rio Soledade - rio de Minas Gerais, Brasil.

Outros
Barão da Soledade - título nobiliárquico brasileiro criado por D. Pedro II do Brasil.
Soledade Futebol Clube - clube de futebol de Soledade, no Rio Grande do Sul.

Veja também
Igreja da Soledade
Soledad

Desambiguação